Василий Иванович Соколов — русский .

Биография 
Окончил Казанскую духовную академию 3-м магистром VII курса в 1858 году — учился вместе с А. С. Павловым, В. В. Лаврским, Я. И. Фортунатовым.

Преподавал математику, богословские предметы и русскую словесность в Саратове, Нижнем Новгороде, Вильне, Перми, Уральске и др.

Труды 
Соколову Василию Ивановичу принадлежат:
 «Волхи» («Труды Киевской Духовной Академии», 1862, кн. I);
 «Материалы для истории старинной лечебной литературы» («Варшавские Университетские Известия», 1872, № 6);
 ряд статей в «Руководстве для сельских пастырей»;
 другие.

Источник 
 

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Выпускники Казанской духовной академии